Tetro steht für:

 Tetro (Film), ein Film von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 2009

Tetro ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Tetro (* 1950), US-amerikanischer Kunstfälscher